Název Lipovník má více významů:

obec
 Lipovník (okres Rožňava) – obec na Slovensku v okrese Rožňava
 Lipovník (okres Topoľčany) – obec na Slovensku v okrese Topoľčany

vodní tok
 Lipovník (přítok Koprovnice) – pravostranný přítok Koprovnice na Slovensku v okresech Veľký Krtíš a Zvolen
 Lipovník (přítok Muráně) – pravostranný přítok Muráně na Slovensku v okrese Revúca